Deuteraphorura kruberaensis — вид троглобионтных коллембол из отряда  (семейство , Onychiurinae, Deuteraphorura Absolon, 1901). Найдены в второй по глубине пещере мира (Пещера Крубера-Воронья, в горном массиве Арабика в Абхазии, Гагрский район, Западный Кавказ). Открытие было сделано в ходе работы совместной испанско-португальско-российской экспедиции летом 2010 года. Описание сделали испанские зоологи Рафаэль Йордана () и профессор Энрико Бакуэро () из Университета Наварры (University of Navarra, Испания), португальский спелеобиолог София Реболейра (, University of Aveiro, Португалия) и испанский энтомолог Альберто Сендра ().

Описание 
Длина тела около 2 мм (окраска беловатая). Глаз нет. Мандибулы с 4 апикальными зубцами. Формула хет лабрума — 4/142. Субментум несёт 4+4 хеты; на базолатеральном поле (ментум) — 5 хет. Видовое название D. kruberaensis дано по имени пещеры Крубера (Krubera), в которой был найден новый таксон. Предположительно, этот и несколько других (, , ), найденных там же новых видов, питаются грибками и разлагающейся органикой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Онихуриды
Животные, описанные в 2012 году
Эндемики Абхазии
Троглобионты
Коллемболы Евразии